Lecture publique, le fait de lire un texte en public.
Lecture publique, une politique culturelle.